Henk Temming (voetballer) (1923-2018), Nederlands voetballer en ondernemer
 Henk Temming (zanger) (1951), Nederlands zanger, componist, tekstschrijver, muziekproducent en stemacteur (zoon van bovenstaande)